Kolimer (Tuzla, BiH)
Kolimer (Lopare, BiH)